Odhner ist der Familienname folgender Personen:

 Britt Odhner (1910–1957), schwedische Malerin und Grafikerin 
 Clas Theodor Odhner (1836–1904), schwedischer Geschichtsforscher
 Clas Emil Odhner (1864–1917), schwedischer Bürgermeister 
 Einar Odhner (1884–1972), schwedischer Lehrer und Sachbuchautor 
 Herman Odhner (1853–1932), schwedischer Volkshochschullehrer 
 Nils Hjalmar Odhner (1884–1973), schwedischer Zoologe
 Theodor Odhner (1879–1928), schwedischer Zoologe und Arktisforscher
 Willgodt Theophil Odhner (1845–1905), schwedischer Ingenieur und Erfinder
 und die nach ihm benannten Rechenmaschinen